Lucian Newhall House ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Newcomb House (Kalifornien), ID-Nr. 82002198
 Newcomb House (Missouri), ID-Nr. 82005364